Хёфлайн или Ву́двор (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Реккельвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в южной части района Лужицких озёр примерно в 800 метрах юго-западнее административного центра коммуны Реккельвиц. В северо-западной части деревни соединяются местные автомобильные дороги К 9230 и К 9235.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Козарцы коммуны Кроствиц, на юге — Паншвиц-Кукау, на западе — деревня Ветеньца коммуны Небельшюц и на северо-западе — деревня Смечкецы.

История 
Впервые упоминается в 1301 году под наименованием Hovelin. В средние века деревня принадлежала женскому монастырю  Мариенштерн.  

С 1973 года входит в состав современной коммуны Реккельвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Hovelin, 1301
 Hövelin, 1318
 Hoüelein, 1469
 zum Höfflein, 1524
 Hevel, 1590
 zum Hoeffel, 1610
 Höffgen, 1617
 Höfflein, 1768
 Höfgen, Höflein, 1817
 Höflein (Höfchen), 1875

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 138 человек (из них — 138 серболужичан (100 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 271 человека серболужицкое население деревни составляло 62,7 % (из них верхнелужицким языком владело 122 взрослых и 48 несовершеннолетних).

Примечания

Ссылки 
 Höflein/ Wudwor, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Реккельвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области